Рабочая партия — название политических партий, защищающих интересы рабочего класса и делающих ставку на получение поддержки в своих действиях в первую очередь среди рабочих. 

Обычно рабочие партии имеют социал-демократическую или социалистическую ориентацию:

Примеры

Без приставок

С приставками

Демократическая 
Демократическая рабочая партия

Коммунистическая или марксистская 
Коммунистическая рабочая партия

Народная

Национал-социалистическая

Независимая (включая независимую демократическую и еврейскую независимую) 
Независимая рабочая партия

Объединенная

Революционная

Рабочая революционная партия

Революционная рабочая партия

Социал-демократическая

Социалистическая (включая объединённую социалистическую) 
Социалистическая рабочая партия

Другие

См. также 
 Партия труда
 Партия трудящихся
Лейбористская партия

Примечания

Литература 
 
 
 
 Владимир Ильич Ленин, «Рабочая партия и крестьянство».
 Лев Давидович Троцкий, «Рабочая партия».
 
 

Лейбористские партии